

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Diev“ beginnt.

Diev 



Dieva 
 Diéval, Jacques (1921–2012), französischer Jazzmusiker

Dieve 
 Dievenbach, Henri (1872–1946), niederländischer Maler
 Dievernich, Frank E. P. (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Dievo 
 Dievoet, Philipp van (1654–1738), belgischer Goldschmied